|-
| 128601 - ||  || 21 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128602 - ||  || 21 august 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128603 - ||  || 22 august 2004 ||  || 
|-
| 128604 - ||  || 21 august 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128605 - ||  || 22 august 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128606 - ||  || 19 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128607 - ||  || 20 august 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128608 - ||  || 21 august 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128609 - ||  || 22 august 2004 ||  || 
|-
| 128610 - ||  || 20 august 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128611 - ||  || 20 august 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128612 - ||  || 25 august 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128613 - ||  || 24 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128614 - ||  || 21 august 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128615 - ||  || 26 august 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128616 - ||  || 24 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128617 - ||  || 24 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128618 - ||  || 19 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128619 - ||  || 25 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128620 - ||  || 25 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128621 || 2004 RD || 2 septembrie 2004 || Wrightwood || 
|-
| 128622 Rudiš || 2004 RU || 4 septembrie 2004 || Kleť || , 
|-
| 128623 - ||  || 5 septembrie 2004 ||  || 
|-
| 128624 - ||  || 4 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128625 - ||  || 4 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128626 - ||  || 5 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128627 Ottmarsheim ||  || 6 septembrie 2004 ||  || C. Rinner
|-
| 128628 - ||  || 6 septembrie 2004 ||  || 
|-
| 128629 - ||  || 7 septembrie 2004 ||  || 
|-
| 128630 - ||  || 6 septembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128631 - ||  || 6 septembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128632 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128633 Queyras ||  || 8 septembrie 2004 ||  || 
|-
| 128634 - ||  || 4 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128635 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128636 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128637 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128638 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128639 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128640 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128641 - ||  || 6 septembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128642 - ||  || 6 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128643 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128644 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128645 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128646 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128647 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128648 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128649 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128650 - ||  || 8 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128651 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128652 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128653 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128654 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128655 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128656 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128657 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128658 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128659 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128660 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128661 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128662 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128663 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128664 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128665 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128666 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128667 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128668 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128669 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128670 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128671 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128672 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128673 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128674 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128675 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128676 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128677 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128678 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128679 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128680 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128681 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128682 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128683 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128684 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128685 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128686 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128687 - ||  || 8 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128688 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128689 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128690 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128691 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128692 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128693 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128694 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128695 - ||  || 8 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128696 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128697 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128698 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128699 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128700 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-